Зальцбург:
 За́льцбург — город в Австрийской республике.
 Зальцбург — цислейтанское государство, в составе Австро-Венгерской империи, в 1849 — 1918 годах. 
 Зальцбург — средневековый замок в Баварии.
 Зальцбург — федеральная земля, шестая по величине федеральная земля Австрийской республики.
 Зальцбург — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 «Зальцбург» — австрийский профессиональный футбольный клуб из города Зальцбург.
 «Зальцбург» — второй по размеру аэропорт Австрийской республики.
 «Зальцбург» — сухогруз, построенный в 1922 году, на верфи De Groot & Van Vliet (Роттердам) под наименованием Slot Loevestein для голландской компании N. V. Algemeene Stoomvaart Maatschappij для перевозки бананов и пассажиров на линии Роттердам — Парамарибо.

См. также 
 Зальцбургское архиепископство
 Зальцбургское курфюршество
 Зальцбург-Умгебунг
 Зальцбургринг